DotA (Defense of the Ancients) () — багатокористувацька відеогра в жанрі MOBA.
 Dota 2  — непряме продовження DotA.